

Biografia 
Era figlia di Vittorio Federico di Anhalt-Bernburg, principe di Anhalt-Bernburg dal 1721 al 1765, e della prima moglie Luisa di Anhalt-Dessau.

Venne data in sposa a Federico di Solms-Baruth; il matrimonio venne celebrato a Bernburg il 20 maggio 1753 e sancì l'unione tra gli Ascanidi e i Solms.

Sofia Luisa diede alla luce due figli:
Federica Guglielmina Luisa (Baruth, 14 settembre 1755-Roma, 17 dicembre 1832), che sposò nel 1773 il conte Nicola Guglielmo Augusto di Burghauss, da cui divorziò dieci anni dopo;
Federico Carlo Leopoldo (Baruth, 27 ottobre 1757-Kasel, 7 agosto 1801), che sposò Giorgina di Wallwitz dalla quale ebbe eredi.

Morì nel 1786, pochi mesi prima del marito. Alla morte del padre, l'unico figlio maschio Federico Carlo ereditò la contea.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
Solms-Baruth
Anhalt-Bernburg

Sofia Luisa